Un tesuji (手筋) est un coup tactique astucieux du go  (le terme est également employé au shōgi). Tesuji est un mot dérivé de suji (筋), qui signifie « ligne de jeu ». 

Le tesuji s'oppose au zokusuji, qui peut être traduit par « ligne brute de jeu », « coup banal », ou encore « coup vulgaire », et qu'il ne faut pas confondre avec  l'anti-suji (imosuji), lequel donne l'impression à première vue d'être astucieux, mais en fait ne marche pas du tout.

Les tesujis se classent d'une part en fonction de leurs objectifs (attaquer, défendre, couper, connecter, tuer, vivre, etc.), d'autre part en fonction de leur forme, ou plus exactement de leur relation avec les autres pierres amies ou ennemies.

Deux exemples caractéristiques

Le nid de la grue, un tesuji de capture 
Le nid de la grue est le nom donné à cette formation ; cette situation peut apparaître avec Noir jouant en 1 dans le but de connecter ses groupes, et de capturer les deux pierres blanches. Le tesuji est ici le coup (unique) permettant la capture des trois pierres de gauche.

Ce qui caractérise le tesuji est d'une part qu'il réussit son objectif (ici, la capture), d'autre part qu'il s'oppose pour une raison ou pour une autre au premier réflexe du joueur : ici, le coup correct (Blanc en 2) va être capturé (ce qui l'élimine des calculs du joueur débutant), mais cette capture met le Noir en manque de libertés (damezumari).

L'étreinte de pagode, un tesuji de déformation 
Dans la position suivante, les trois pierres noires n'ont que trois libertés et doivent donc empêcher les pierres blanches d'en avoir plus pour espérer remporter le semeai. Le coup 1 est le tesuji.

Noir 1 réduit les libertés possibles, obligeant blanc à tenter une capture, et le sagari 3 déforme la formation blanche tandis que noir 5 force la capture des deux pierres.

Le sacrifice 7 sous les pierres capturées scelle le sort des pierres blanches.

À présent, remporter le semeai ne pose plus aucune difficulté pour noir.

Tesuji de principe et tesuji décisif 

Pierre Aroutcheff fait remarquer que si certains tesujis (comme le nid de la grue) sont décisifs, au sens où jouer autre chose échoue complètement, d’autres améliorent simplement (parfois seulement de quelques points) le résultat que le coup banal aurait obtenu.

Quelques formes de tesuji classiques 
Si le tesuji est par définition un coup exceptionnel qui sort du jeu classique, on peut repérer un certain nombre de tesuji classiques permettant d'identifier rapidement les positions intéressantes d'une situation donnée :

Filets 
C'est le tesuji classique pour capturer une pierre à coup sûr:

Échelles lâches

Retour de bâton (snapback)

Connecte et meurt (oiotoshi)

Mouvement diagonal

Descente sur le bord

Pince

Coin

Attachement

Intercaler (crosscut)

Hane

Tesujis exceptionnels

Sources 
 
  Fujisawa Shuko, Dictionary of Basic Tesuji (plusieurs volumes), Slate & Shell 2004
 .
 .

Voir aussi 
 Lexique du go
 Shōgi
 Chu shogi

Liens externes 
 Une collection de tesujis paradoxaux, de manœuvres étranges, et d'autres curiosités ; en voici le mode d'emploi, et quelques réflexions théoriques.
 Tesuji, sur le site de l'Encygopedia.
  Tesuji, sur le site de Sensei's Library.

Lexique du jeu de go
Shōgi

en:List of Go terms#Tesuji